Дипликосия () — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Дипликосия встречаются в Индонезии.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 111 видов:

Примечания

Литература 
 Powell, E. A. & K. A. Kron. 2001. An analysis of the phylogenetic relationships in the wintergreen group (Diplycosia, Gaultheria, Pernettya, Tepuia; Ericaceae). Syst. Bot. 26: 808—817.

Ссылки 
 The Plant List: Diplycosia 

Вересковые
Флора Юго-Восточной Азии